Torno – comune italiano della Lombardia
 Armando Torno – giornalista e scrittore italiano
 Domenica Torno – cantante italiana

Pagine correlate

 El Torno